L'apagallums de cama blanca o cogomella de cama blanca (Chlorophyllum rhacodes) és un bolet comestible de la família de les agaricàcies.

Descripció 
 Barret (5-30 cm) gens o molt poc arrugat. Primer és hemisfèric o cònic, després es torna convex i, finalment, s'estén, normalment sense mamelló.
 Superfície desfeta en grans esquames brunes, poligonals, sobre un fons fibril·lós, esquames poc adherides a la carn, de marges alçats.
 Làmines blanques, desiguals i lliures que no arriben a la cama.
 Cama (10-20 cm de llarg; 1-3 cm de gruix) llisa, nua, sense esquames, blanca o blanquinosa. S'enfosqueix al frec, de longitud similar al diàmetre del barret, amb peu bulbós, gros, de fins a 6 cm.
 Anell desplaçat i simple, en forma de collaret, no de faldilla, blanc, d'interior bru.
 Carn blanca, que en tallar-la pren un color roig viu, safrà, més tard bru.
 Esporada (6-13 x 5-9 µ) de color blanc, crema o groguenc.

Hàbitat 
Apareix a l'estiu i la tardor en boscos amb virosta, especialment vora coníferes i caducifolis.

Distribució geogràfica 
Es troba a Nord-amèrica i Europa.

Comestibilitat 
És comestible, però pot causar trastorns gàstrics en algunes persones.

Risc de confusió amb altres espècies 
Els exemplars menors de 10 cm s'assemblen a bolets verinosos del gènere Lepiota. També es pot confondre amb el bolet comestible Macrolepiota procera.

Bibliografia 
 Dr. Ewaldt Gerhardt: Guide Vigot des champignons (Vigot, 1999) - .
 Roger Phillips: Les champignons (Solar, 1981) - .
 Thomas Laessoe, Anna Del Conte: L'Encyclopédie des champignons (Bordas, 1996) - .
 Peter Jordan, Steven Wheeler: Larousse saveurs - Les champignons (Larousse, 1996) - .
 G. Becker, Dr L. Giacomoni, J Nicot, S. Pautot, G. Redeuihl, G. Branchu, D. Hartog, A. Herubel, H. Marxmuller, U. Millot et C. Schaeffner: Le guide des champignons (Reader's Digest, 1982) - .
 Henri Romagnesi: Petit atlas des champignons (Bordas, 1970) - .
 G. Becker, Dr L. Giacomoni, J Nicot, S. Pautot, G. Redeuihl, G. Branchu, D. Hartog, A. Herubel, H. Marxmuller, U. Millot et C. Schaeffner: Le guide des champignons (Reader's Digest, 1982) - .

Referències

Enllaços externs 

 Imatges de Google
 Wild About Britain 
 Species Fungorum 

Bolets comestibles
Agaricàcies